Бубликов (Бубликова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Бубликов, Александр Александрович (1875—1941) — инженер путей сообщения, член IV Государственной думы, прогрессист, после Февральской революции — комиссар в Министерстве путей сообщения.
 Бубликов, Алексей Васильевич (1925—2014) — участник Великой Отечественной войны, награждён пятью медалями «За отвагу».
 Бубликов, Николай Евлампиевич (1871—1942) — российский советский живописец, маринист.
 Бубликов, Тимофей Семёнович (настоящая фамилия Бубличенко; ок. 1748 — ок. 1815) — актёр-танцовщик.
 Бубликов, Фёдор Борисович (1915—1972) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Бубликов, Юрий Тихонович (1912—1969) — советский актёр, заслуженный артист РСФСР.

Вымышленные персонажи 
 Бубликов, Пётр Иванович — начальник отдела общественного питания в фильме «Служебный роман».

См. также 
 
 Бубликово